Une dyade est un ensemble formé de deux éléments. Cette notion se retrouve dans divers champs du savoir, parmi lesquels :

 la dyade en philosophie
 la dyade en sciences sociales.

Le terme apparaît dans le domaine de la stéréochimie.

On parle également de dyade autistique dans le cadre de l'autisme.

Références 

Homonymie